

Persone 
 Karl Shapiro (1913-2000) – poeta statunitense
 Arthur Shapiro (1923-1995) – psichiatra statunitense
 Robert Shapiro (1942) – avvocato statunitense
 Shel Shapiro (1943) – musicista, produttore discografico e attore britannico naturalizzato italiano
 Helen Shapiro (1946) – cantante e attrice britannica
 Francine Shapiro (1948-2019) – psicologa statunitense
 David Shapiro (1952-2011) – contrabbassista statunitense
 Brett Shapiro (1955) – giornalista e scrittore statunitense
 Alan Shapiro (1957) – regista e sceneggiatore statunitense
 Marc Shapiro (1966) –  filosofo e teologo statunitense
 Theodore Shapiro (1971) – compositore statunitense
 Ben Shapiro (1984) – opinionista e scrittore statunitense

Altro 
 3832 Shapiro – asteroide
 Numero di Shapiro – Numero adimensionale utilizzato in ingegneria e medicina
 Sally Shapiro – gruppo musicale svedese

Voci correlate 
 Shapira
 Spira